Cracked Actor (nummer),  een nummer van de Britse muzikant David Bowie van op zijn album Aladdin Sane uit 1973
Cracked Actor (documentaire),  een documentaire van de BBC over muzikant David Bowie uit 1974
Cracked Actor (Live Los Angeles '74),  een livealbum van de Britse muzikant David Bowie uit 2017